Gros Islet (kwartier), kwartier van Saint Lucia
 Gros Islet (plaats), hoofdplaats van dit kwartier